Суперкубок Италии по футболу 2020 — 33-й розыгрыш Суперкубка Италии, проводимый между действующим чемпионом и обладателем кубка страны. Данный матч был проведён 20 января 2021 года на стадионе «Мапеи — Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-нель-Эмилия, в нём приняли участие «Ювентус» и «Наполи».

«Ювентус» одержал победу со счётом 2:0 и в девятый раз выиграл Суперкубок Италии.

Детали матча

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 2019/2020
 Кубок Италии по футболу 2019/2020

Примечания 
Комментарии

Источники

2020
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Наполи»
Футбол в Италии в 2020 году
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2020
Спортивные соревнования в Эмилии-Романье